Бавыкино — название населённых пунктов в России:

 Бавыкино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Бавыкино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Бавыкино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Бавыкино — деревня в Обоянском районе Курской области.
 Бавыкино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Бавыкино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Бавыкино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Бавыкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.